Pomorska grupa IV ligi jest jedną z 18 grup IV ligi. Występuje w niej 20 drużyn z województwa pomorskiego. Opiekunem rozgrywek jest Pomorski Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Gdańsku.

Sezon 2020/2021

Runda I (kwalifikacyjna)

Runda II (finałowa) 

|-
|colspan="12" bgcolor="white"|Grupa mistrzowska
|-

||rowspan=9|

|-
|colspan="12" bgcolor="white"|Grupa spadkowa
|-
||rowspan=7|

Sezon 2019/2020 

||rowspan=17|

Sezon 2018/2019 

||rowspan=14|

Sezon 2017/2018 

||rowspan=14|

Sezon 2016/2017 

||rowspan=14|

Sezon 2015/2016 

||rowspan=15|

Sezon 2014/2015 

|rowspan=12 style="background-color:white;"|

Sezon 2013/2014 

|rowspan=10 style="background-color:white;"|

Sezon 2012/2013 

||rowspan=16 style="background-color:white;"|

Sezon 2011/2012 

 Awans do III ligi uzyskały: Arka II Gdynia i Polonia Gdańsk.
 Do klasy okręgowej spadły: Pogoń Lębork, Olimpia Sztum, KP Starogard Gdański i Jantar Ustka.

Sezon 2010/2011 

|rowspan=8 style="background-color:white;"|

 Awans do III ligi uzyskały: Gryf 2009 Tczew i Koral Dębnica.
 Do klasy okręgowej spadły: Żuławy Nowy Dwór Gdański, Grom Kleszczewo, GTS Kolbudy, GKS Pęplino, Start Mrzezino i  Pogoń Prabuty.

Sezon 2009/2010

Sezon 2008/2009 
Od sezonu 2008/2009 IV liga stanowi piąty szczebel w hierarchii rozgrywek piłkarskich w Polsce.

 Awans uzyskały Chojniczanka Chojnice i Gryf Wejherowo.

Sezon 2007/2008

Sezon 2006/2007 

 Wierzyca Pelplin awansowała do III ligi, grupy II
 Wierzyca Starogard Gdański i Jantar Ustka spadły do klasy okręgowej
 Start Mrzezino spadł z IV ligi po barażach
 Olimpia Sztum i Czarni Czarne utrzymały się w IV lidze po barażach

Sezon 2005/2006 

 Rodło Kwidzyn awansowało do III ligi, grupy II
 Kaszuby Połchowo, Unia Tczew, Wisła Tczew, Gryf 95 Słupsk i Pomezania Malbork spadły do klasy okręgowej
 Olimpia Sztum utrzymała się w IV lidze po barażach

Sezon 2004/2005

Tabela 

 Cartusia Kartuzy awansowała do III ligi, grupy II
 Gryf Wejherowo, KP Sopot, Chojniczanka Chojnice i Gedania Gdańsk spadły do klasy okręgowej
 Radunia Stężyca została wycofana z rozgrywek wskutek afery korupcyjnej. Zastąpiła ją Arka II Gdynia

Baraże o utrzymanie 
Po zakończeniu sezonu rozegrano baraże o utrzymanie pomiędzy zespołami z miejsc 13-15 IV ligi oraz wicemistrzami z 3 grup klasy okręgowej w woj. pomorskim.
Zwycięzca: Wierzyca Pelplin
Zwycięzca: Jantar Ustka (dzięki bramkom na wyjeździe)
Zwycięzca: Pomezania Malbork (po rzutach karnych)

Przypisy 

Piąty poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce